Korwin peut désigner :

Toponymie 
 Korwin, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Patronyme 
 Janusz Korwin-Mikke (né en 1942), un homme politique polonais ;
 Wincenty Korwin Gosiewski (1620 - 1662), hetman de Lituanie ;
 Théodore de Korwin Szymanowski (1846 - 1901), un écrivain polonais.

Autres 
 KORWiN, un parti politique fondé par Janusz Korwin-Mikke.